Часник — дворічна рослина родини Цибулевих
 Часник — старовинне військове загородження зі з'єднаних шипів

Прізвище 
 Часник Іван Миколайович (1889—1921) — український громадсько-політичний діяч